Londonski sporazum lahko pomeni naslednje sporazume:

 Londonski sporazum iz leta 1839, v katerem je Velika Britanija zajamčila samostojnost in nevtralnost Belgije
 Londonski sporazum iz leta 1913, ki je spremenil meje po Prvi balkanski vojni
 tajni londonski sporazum iz leta 1915 med Italijo in silami antante, s katerimi si je Italija v zameno za vojno napoved centralnim silam zagotovila ozemeljsko širitev
 Londonski sporazum iz leta 1935, podpisan 18. junija 1935 med tretjim rajhom in Združenim kraljestvom. Sporazum je bil vezan na nemško vojaško mornarico, ki po sporazumu ni smela presegati 35 % britanske flote
 Londonski memorandum (1954) iz leta 1954, s katerim je bilo Svobodno tržaško ozemlje razdeljeno med Italijo in SFRJ